VfB Lübeck (celým názvem: Verein für Bewegungsspiele Lübeck von 1919 e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí ve městě Lübeck ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko. Založen byl v roce 1919 pod názvem BSV Vorwärts Lübeck. Svůj současný název nese od roku 1945. Od sezóny 2014/15 působí v Regionallize Nord, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Stadionu Lohmühle s kapacitou 17 869 diváků. Klubové barvy jsou zelená a bílá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl badmintonu, stolního tenisu, ženské gymnastiky a házené.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1919 – BSV Vorwärts Lübeck (Ballsportverein Vorwärts 1919 Lübeck)
 1933 – zánik
 1945 – obnovena činnost po fúzi s SV Polizei Lübeck pod názvem VfB Lübeck (Verein für Bewegungsspiele Lübeck von 1919 e. V.)

Získané trofeje 
 SHFV-Pokal ( 14× )
 1955/56, 1986/87, 1991/92, 1994/95, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2011/12, 2014/15, 2015/16

Galerie

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1947–1950: Fußball-Oberliga Nord
 1950–1952: Landesliga Schleswig-Holstein
 1952–1954: Fußball-Oberliga Nord
 1954–1957: Amateurliga Schleswig-Holstein
 1957–1958: Fußball-Oberliga Nord
 1958–1959: Amateurliga Schleswig-Holstein
 1959–1961: Fußball-Oberliga Nord
 1961–1962: Amateurliga Schleswig-Holstein
 1962–1963: Fußball-Oberliga Nord
 1963–1974: Fußball-Regionalliga Nord
 1974–1977: Landesliga Schleswig-Holstein
 1977–1983: Fußball-Oberliga Nord
 1983–1993: Verbandsliga Schleswig-Holstein
 1993–1994: Fußball-Oberliga Nord
 1994–1995: Fußball-Regionalliga Nord
 1995–1997: 2. Fußball-Bundesliga
 1997–2002: Fußball-Regionalliga Nord
 2002–2004: 2. Fußball-Bundesliga
 2004–2013: Fußball-Regionalliga Nord
 2013–2014: Fußball-Schleswig-Holstein-Liga
 2014– : Fußball-Regionalliga Nord

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2012/13: Klub se z důvodu probíhající insolvence odhlásil ze soutěže ke dni 1. ledna 2013. Následující sezónu se přihlásil o soutěž níže.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1919
VfB